Фрэнк Дж. Йерхофф (, 8 мая 1918, Реджайна — 27 апреля 1999) — канадский шахматист. Чемпион Канады 1945 г. (поделил 1—2 места с Даниелом Яновским, дополнительный матч не проводился).

В составе национальной сборной участник радиоматча с командой Австралии.

Добился больших успехов на национальном уровне в игре по переписке. В 1938 г. выиграл чемпионат Канадской ассоциации заочных шахмат. В 1939, 1940, 1941, 1943 и 1945 гг. побеждал в чемпионатах Канады по переписке.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Ф. Йерхоффа в базе Chessgames
 Личная карточка Ф. Йерхоффа на сайте 365Chess
Шахматисты Канады
Шахматисты XX века